Imran Ullah Khan (ur. 1932) – pakistański wojskowy i polityk 
 Imran Khan (ur. 1952) – pakistański polityk i były krykiecista, premier Pakistanu 
 Imran Khan (ur. 1963) – pakistański krykiecista
 Imran Khan (ur. 1975) – pakistański krykiecista
 Imran Khan – pakistański aktor
 Imran Khan – indyjski aktor i reżyser
 Imran Khan (ur. 1983) – amerykański aktor, pochodzenia hinduskiego